Het Europees kampioenschap basketbal vrouwen 2017 was het 36e Europees kampioenschap basketbal vrouwen. Het wordt ook FIBA EuroBasket Women 2017 genoemd. Het kampioenschap werd gehouden in Tsjechië. Het was de eerste keer dat Tsjechië het toernooi organiseerde, Tsjecho-Slowakije organiseerde evenwel in Praag al het Europees kampioenschap basketbal vrouwen 1956.

Winnaar werd het Spaans basketbalteam dat in de finale met 71-55 runner-up Frankrijk overklaste. De Belgian Cats haalden na een afwezigheid van 10 jaar in het EK brons met een 78-45 overwinning op Griekenland.

De FIBA selecteerde aan het einde van het toernooi een "All-Star Five" team van beste spelers met:
  Alba Torrens (Most Valued Player)
  Endene Miyem
  Emma Meesseman
  Cecilia Zandalasini
  Evanthia Maltsi

Speelsteden

Gekwalificeerde teams
De kwalificatieronde werd gehouden van 12 tot en met 14 juni 2012.

Groepen 
De loting was op 9 december 2016 in Praag.

Potindeling

Indeling voor ronde 1

Voorronde

Groep A

Programma

Groep B

Programma

Groep C

Programma

Groep D

Programma

Knock-outfase

Eindfase

Plaats 5 tot 8

Eindranking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2017
Basketbal in Tsjechië
Basketbal
Sportevenement in Praag